Teatinos puede referirse a:

 Teatinos, miembros de una orden religiosa masculina católica, la Orden de Clérigos Regulares; 
 Teatinos-Universidad, un distrito de Málaga;
 Teatinos (Málaga), un barrio de Málaga. 
 Teatinos (Oviedo) un barrio de Oviedo; o
 Calle Teatinos, una calle de Santiago de Chile].